Giganci – dwudziesty drugi tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1996 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydał go w 2000 roku Egmont Polska.

Streszczenie 
Jednym z jeńców sprowadzonych do fortecy Shaigana Bezlitosnego okazuje się być pan księstwa Brek Zarith, książę Galathorn. Rozpoznaje on w Shaiganie Thorgala i postanawia wyjaśnić mu, iż kiedyś mieli okazję się spotkać przy zwalczaniu sił Shardara Mocarnego. Kriss De Valnor ucieka się do różnych sztuczek, by przeszkodzić swemu mężowi dojścia prawdy o jego spowitej cieniem przeszłości. Podczas ucieczki z zamku, Thorgal wskutek trafienia przez piorun, wyrusza w wewnętrzną podróż po pamięci. Spotyka w Ogrodzie Asgardu boginię Friggę, oferującą mu zwrot prawdziwego imienia oraz wspomnień, jeśli zdobędzie dla Odyna magiczny przedmiot z krainy gigantów. Młoda walkiria wiedzie wikinga do granic świata nieobjętego opieką bogów. Thorgal umyka z sideł wielkiego strażnika i dostaje do zamku króla Geirroeda, gdzie złożony zostaje jako urodzinowy dar dla księżniczki Heidrun. Aby przekonać do siebie gigantów, Thorgal opowiada o licznych kultach w Midgardzie, wychwalających Geirroeda i jego zasługi. Wykorzystując naiwność niesfornej Heidrun, wiking wykrada pierścień Draupnir, udając następnie w drogę powrotną. Walkiria Swanee ratuje bohatera z wiążącej się z tym opresji. Thorgal dostaje możliwość odzyskania imienia od wdzięcznej bogini Friggi. Alayin, strażniczka Niewidzialnej Fortecy, sprowadza go na kamień pamięci, aby mógł pozbyć się znaków na swojej dłoni i tym samym wrócić wszystko utracone. Odzyskawszy wspomnienia, Thorgal wraca do życia i przy pomocy Swanee opuszcza niegdysiejszą fortecę Shaigana, by z księciem Galathornem wypłynąć do Brek Zarith.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a